Shirley Bellinger est un personnage de la série Oz, interprété par Kathryn Erbe.

Il s'agit de l'unique détenu de sexe féminin dans la série.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°97B642. Condamnée le  à la peine maximale par pendaison pour meurtre au premier degré.

Personnalité 
Condamnée à la peine de mort après avoir assassiné sa fille, Shirley apparaît comme une femme relativement déséquilibrée malgré un discours plutôt cohérent. Elle nie tout d'abord le meurtre de sa fille, affirmant qu'elle n'avait pas volontairement jeté à l'eau sa voiture, dans laquelle se trouvait sa fille.

Malgré la peine capitale, elle ne semble à aucun moment inquiète de son sort et prend même un certain plaisir à choisir sa façon de mourir.

La plupart des détenus rencontrant Shirley ne sont pas insensibles au charme de celle-ci. Elle est d'ailleurs tombée enceinte de Schillinger pendant sa détention mais a fait une fausse couche.

Cependant le jour de son exécution, au moment où Shirley arrive devant la potence, elle s'effondre prenant soudain conscience de la réalité, implorant Dieu de la protéger.

Notes et références 

Personnage de fiction condamné à mort
Meurtrier de fiction
Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Victime d'agression sexuelle de fiction
Personnage de fiction créé en 1998
Personnage de fiction féminin